New Amsterdam, Nieuw Amsterdam nebo Nový Amsterdam může být:
 Nový Amsterdam (, ) – město v Severní Americe, které bylo po získání Angličany přejmenováno na New York
 New Amsterdam (Guyana) – město v Guyaně
 Nieuw-Amsterdam (Nizozemsko) – vesnice v Nizozemsku
 Nieuw Amsterdam (Surinam) – město v Surinamu
 New Amsterdam (Indiana) – městečko v Indianě v USA
 New Amsterdam (Wisconsin) – osada ve Wisconsinu v USA
 Nový Amsterdam (ostrov) – ostrov v Indickém oceánu
 New Amsterdam (seriál, 2008) – americký televizní seriál z roku 2008
 New Amsterdam (seriál, 2018) – americký televizní seriál z roku 2018